Секедат () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Секедат () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Секедат.
 Секедат () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Совата.